Галвестон има више значења:
 Галвестон
 Округ Галвестон (Тексас)
 Галвестон (Индијана)
 Галвестон (острво)
 залив Галвестон